Puli puede referirse a:

 Pulí, una localidad colombiana. 
 Puli Khumri, una localidad afgana. 
 Puli, una raza húngara de perros.